Нелюбин — фамилия:
 Нелюбины — дворянский род.
 Нелюбин, Александр Петрович (1785—1858) — русский фармаколог, профессор Медико-хирургической академии, общественный деятель России начала XIX века.
 Нелюбин, Борис Сергеевич (1932—2013) — советский и российский архитектор, лауреат премии Совета министров СССР, заслуженный архитектор РСФСР.
 Нелюбин, Владимир Александрович — советский и российский деятель спорта, президент Федерации гандбола России (2013—2015).
 Нелюбин, Владислав Викторович (род. 1947) — советский велогонщик.
 Нелюбин, Дмитрий Владиславович (1971—2005) — советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Нелюбин, Иван Яковлевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Нелюбин, Лев Львович (1927—2014) — советский и российский военный педагог, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994).
 Нелюбин, Фёдор Фёдорович (1931—2015) — советский и российский художник-график, иллюстратор, плакатист, член Союза художников СССР.
 Нелюбин, Яков Николаевич (1907—1963) — Герой Советского Союза.

Примечания